Паевский — фамилия; имеет женскую форму Паевская. Известные носители:
 
 Паевский, Михаил Львович (в монашестве Мелхиседек; 1879—1931) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Енисейский и Красноярский.
 Паевский, Иван — художник конца XVII века.
 Паевская, Елена Николаевна (по мужу Шаврина; 1926—1986) — советская театральная актриса, народная артистка РСФСР.